Требино може да се отнася за:

 Требино, село в община Брод, Република Македония;
 Требино, на гръцки Кардия, село в дем Еордея, Гърция.